Chronologie dekolonizace uvádí v tabulkové formě významná chronologická fakta týkající se dekolonizace, tedy procesu osamostatňování koloniálních držav a vytváření samostatných států v postkoloniálním prostředí.

Kolonialismus
Mezinárodní politika